Die Wadra, auch Viadra oder Wedro, war ein Flüssigkeitsmaß, entsprach dem Walachischer Eimer und galt in der Walachei und in Czernowitz.
 1 Wadra = 10 Oka = 40 Litra = 4000 Dramm = 10,95 Liter = 552 Pariser Kubikzoll
 bei Branntwein 1 Wadra = 12 Oka
 Ausnahme 1 Oka = 1,275 Litres
Nach anderen Quellen war
 1 Wadra/Wiader/Wedro/Viadra = ⅝ Demerli = 10 Oken/Occa = 713 ⅓ Pariser Kubikzoll = 14,15 Liter

Literatur 
 Gustav Wagner, Friedrich Anton Strackerjan: Kompendium der Münz-, Maß-, Gewichts- und Wechselkurs-Verhältnisse sämtlicher Staaten und Handelsstädte der Erde. Verlag Teubner, Leipzig 1855.
 Leopold Carl Bleibtreu: Handbuch der Münz-, Maaß- und Gewichtskunde, und des Wechsel- Staatspapier- Bank- und Actienwesens europäischer und außereuropäischer Länder und Städte. Verlag von J. Engelhorn, Stuttgart 1863.
 Johann Friedrich Krüger: Vollständiges Handbuch der Münzen, Maße und Gewichte aller Länder der Erde. Gottfried Basse, Quedlinburg und Leipzig 1830.

Einzelnachweise 

Altes Maß oder Gewicht (Rumänien)
Volumeneinheit